

События 
 522/521 — Афинский архонт-эпоним Писистрат.
 522—520 — Самос под властью Меандрия.
 Анакреонт переехал с Самоса в Афины по приглашению Гиппарха.
 11 марта — Начало правления Бардии (Гауматы) в Персии. Март (июль) — Камбис умирает во время возвращения из Египта. Народное восстание в Маргиане. Июнь — Отмена Бардией на три года всех налогов и воинской повинности. 29.9 — Свержение и убийство Бардии в Мидии в результате заговора семи знатных персов. Войско в Западном Иране поддерживает Дария. Дарий I провозглашён царём.
 Дарий I становится царём Персии.
 522—486 — Царь персов Дарий I (ок.558 (549)-486), сын Гистаспа (Виштаспы) и племянник Кира Великого. Реформа административной системы управления. Одна из его жён — Атоса (Хутауса), вдова Камбиса и Бардии, дочь Кира.
 Восстание в Эламе и Вавилонии против Дария. Элам быстро подчиняется, но подавление восстания в Вавилонии требует нескольких месяцев. Гобрий (Гаубурава) подавил восстание в Вавилоне. От Дария отпадают Элам, Мидия, Египет и Парфия. Дарий быстро подавляет мятежи. Подавление восстания в Армении. Декабрь — Жестокое подавление восстания в Маргиане.

Китай 
 20-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Летом цаоский сановник Гунсунь Хуэй из цаоского города Мэн бежал в Сун.
 Заговорщики осенью убили Чжи (старшего брата вэйского князя), тот бежал в город на окраине княжества. Бэй-гун Си напал на главу заговорщиков Ци и уничтожил его клан. Правитель вернулся, предварительно заключив договор с Бэй-гуном Си и с горожанами.
 сунский гун не верил родственникам и обманом убил всех княжичей, сановники из родов Хуа и Сян подняли мятеж. Хуа Хай, вопреки Сян Нину, настоял на том, чтобы освободить сына гуна, его простили и вернули должность.
 В 10 луне сунские сановники Хуа Хай, Сян Нин и Хуа Дин бежали в Чэнь.
 В 11 луне, в день синь-мао умер князь Цай Пин-хоу (Люй). Внук Лин-хоу Дун-го (сын Ю) убил сына Пин-хоу и сам встал у власти (Дао-хоу, эра правления 521—519). Согласно «Цзо чжуань», Чжу (сын Пин-хоу) бежал в Чу, а сановник Фэй У-цзи, получив дары от Дун-го, принудил цайцев принять Дун-го князем.
 Чжоуский ван приказать отлить колокол Ушэ. Сановник даньский Му-гун увещевал его против (эпизод 30 «Го юй»), но безуспешно. Музыкант Чжоу-цзю прочитал вану лекцию о музыке (эпизод 31 «Го юй»).
 Циский Цзин-гун заболел, и тогда по советам Янь-цзы провёл ряд реформ.
 Циский Цзин-гун охотился вместе с Янь-цзы на границе с Лу. Он вступил в столицу Лу и вместе с Янь-цзы беседовал об этикете (ли) с Конфуцием.
 Чуский ван хотел убить своего сына и наследника Цзяня.
 (либо 523 год) чуский ван казнил У Шэ и его сына У Шана, но второй сын У Сюй бежал в У (согласно гл.66, он вместе с наследником Цзянем бежал в Сун, а затем в Чжэн).
 Цзянь бежал в Сун. В Сун он увидел смуту и бежал в Чжэн.
 В Чжэн Цзы-чань (Чэн-цзы, внук чжэнского Му-гуна) заболел, передал дела Цзы Тай-шу и умер. Все чжэнцы оплакивали его, и Конфуций тоже скорбел. В «Ши цзи» его смерть датирована 5-м годом Шэн-гуна (496), что явно ошибочно.

Скончались 
 522 (525) — философ Анаксимена из Милета (588—522), сына Эвристрата, ученика Анаксимандра.
 Март — Камбиз, во время возвращения из Египта.

См. также

Примечания